Мещанинов — русская фамилия, происходящая от слова «мещанин».

Известные носители:
 Мещанинов, Александр Павлович — доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной работе ЧГУ им. Петра Могилы (Николаев).
 Мещанинов, Андрей Викторович (род. 1971) — российский футболист, тренер.
 Мещанинов, Артём Олегович (род. 1996) — российский футболист.
 Мещанинов, Даниил Федотович (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Мещанинов, Демид Демидович (1726 — после 1811) — первый московский городской голова (1782—1785).
 
 Мещанинов, Пётр Николаевич (1944—2006) — пианист, дирижёр, теоретик музыки.
 Мещанинов, Оскар Самойлович (1884—1956) — российский, французский и американский скульптор, представитель Парижской школы.